Fayette ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fayette (Alabama), im Fayette County
 Fayette (Colorado), im Otero County
 Fayette (Illinois), im Greene County
 Fayette (Indiana), im Boone County
 Fayette (Iowa), im Fayette County
 Fayette (Kalifornien), im Tulare County
 Fayette (Maine), im Kennebec County
 Fayette (Michigan), im Delta County
 Fayette (Mississippi), im Jefferson County
 Fayette (Missouri), im Howard County
 Fayette (New York), im Seneca County
 Fayette (North Dakota), im Dunn County
 Fayette (Ohio), im Fulton County
 Fayette (Utah), im Sanpete County
 Fayette (West Virginia), im Fayette County
 Fayette (Wisconsin), im Lafayette County
 Fayette (Town), Town(ship) im Lafayette County, Wisconsin
 Fayette City, Pennsylvania
 Fayette Corners, Tennessee
 Fayette Heights, West Virginia
 Fayette Junction, Arkansas

Parks:
 Fayette Historic State Park, Michigan

Siehe auch:
 Fayette County
 Fayette Township
 Fayetteville
 Lafayette